Vardi ist der Familienname folgender Personen:

 Arie Vardi (* 1937), israelischer Pianist
 Emanuel Vardi (1915–2011), US-amerikanischer Bratschist und Hochschullehrer
 Ilan Vardi (* 1957), kanadischer Mathematiker
 Moshe Y. Vardi (* 1954), israelisch-US-amerikanischer Informatiker
 Sophia Vardi (1883–1940), estnische Schriftstellerin, siehe Marta Lepp
 Yossi Vardi (* 1942), israelischer High-Tech-Unternehmer

Außerdem ist Vardi ein Dorf in Estland in der Landgemeinde Pärsti und ein Fluss in Estland.